Nipissing – comune dell'Ontario
Lago Nipissing – lago dell'Ontario
Distretto di Nipissing – distretto dell'Ontario
Nipissing University – università con sede North Bay